Crni Vrh – szczyt górski w Bośni i Hercegowinie, w Górach Dynarskich
 Crni Vrh – wieś w Bośni i Hercegowinie, w gminie Čelinac
 Crni Vrh – wieś w Bośni i Hercegowinie, w gminie Višegrad
 Crni Vrh – wieś w Bośni i Hercegowinie, w kantonie dziesiątym
 Crni Vrh – wieś w Bośni i Hercegowinie, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim
 Crni Vrh – wieś w Czarnogórze, w gminie Berane
 Crni Vrh – wieś w Czarnogórze, w gminie Pljevlja
 Crni Vrh – wieś w Serbii, w gminie Knjaževac
 Crni Vrh – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim
 Crni Vrh – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim

Zobacz też 
 Czerni wrych